Donja Bela Reka est un toponyme qui peut désigner :
 Donja Bela Reka, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bor, district de Bor ;
 Donja Bela Reka, un village de Serbie situé dans la municipalité de Nova Varoš, district de Zlatibor